Tómbola (joc d'atzar), joc d'atzar a les fires populars.
 Tómbola (Alacant), barri de la ciutat d'Alacant.
 Tómbola (Canal 9), programa de televisió sobre premsa rosa a Canal 9.